Bondartschuk (russisch Бондарчук, englische Transkription Bondarchuk) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Bondartschuk (* 1940), ukrainischer Hammerwerfer
 Fjodor Sergejewitsch Bondartschuk (* 1967), russischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Jelena Sergejewna Bondartschuk (1962–2009), russische Schauspielerin
 Natalja Sergejewna Bondartschuk (* 1950), russische Schauspielerin und Regisseurin
 Sergei Fjodorowitsch Bondartschuk (1920–1994), sowjetischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Sergei Fjodorowitsch Bondartschuk junior (* 1991), russischer Schauspieler
 Serhij Bondartschuk (* 1971), ukrainischer sozialer Aktivist, Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Bodnarchuk